Le nom Dave Hilton est porté par :
 Dave Hilton, Sr. (1940-), un boxeur canadien dans la catégorie poids léger ;
 Dave Hilton, Jr. (1963-), un boxeur canadien et agresseur sexuel emprisonné ;
 Dave Hilton (1970-), un joueur de rugby à XV international écossais.

Voir aussi